Toccami/Piccolo slam – singolo di Stefania Rotolo e Sammy Barbot del 1977
 Toccami/Go Today – singolo di Tom Hooker del 1981